Skin (informatica), een thema om het uiterlijk van een computerprogramma te wijzigen
Skin (computerspelterm), een visuele aanpassing binnen een computerspel
Skin (kort verhaal), een kort verhaal van Roald Dahl
Skin (Marvel), een personage van Marvel Comics
Skin (roman), een roman van Ted Dekke
Skin (tijdschrift), een tweemaandelijks tijdschrift voor Belgische dermatologen

Film en televisie 
Film
Skin (1987), een film uit 1987 van Guido Henderickx
Skin (1995), een film uit 1995
Skins (2002), een film uit 2002
Skin (film van Anthony Fabian), biografische film uit 2008 van Anthony Fabian
Skin (film van Hanro Smitsman), een Nederlandse telefilm uit 2008 van regisseur Hanro Smitsman
Skin (2018), een film uit 2018

Televisie
"Skin" (ER), een aflevering van ER
"Skin" (Supernatural), een aflevering van Supernatural
Skins (Britse televisieserie), een Britse tienerdramaserie uit 2007
Skins (Amerikaanse televisieserie), een Amerikaanse remake van bovengenoemde serie
Skin (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2003

Muziek 
Zangers en bands
Skin (zangeres), een Britse zangeres
Skin (Britse band), een Britse band
Skin (Japanse band), een Japanse band

Muziekalbums
 Skin (16 Volt)
 Skin (Flume)
 Skin (Melissa Etheridge)
 Skin (Skin)
 Skin (Katie Noonan)
 Skin (Panic Room), het derde studioalbum van de muziekgroep Panic Room
 Skin (Westworld)

Singles
Skin (Rag'n'Bone Man)